Clifford Ralph Robinson (1966-2020) – cestista statunitense
 Clifford Trent Robinson (1960) – cestista statunitense
 Clifford William Robinson (1866-1944) – politico canadese